YT peut désigner :
 En aviation
 
 
 Symbole toponymique
 Mayotte, selon la norme ISO 3166-1, alpha 2,
 Yukon Territory, un des trois territoires du nord canadien,
 Divers
 YouTube, un site internet,
 harbor tug (remorqueur de port), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy,

YT est un symbole, qui signifie :
 yottatesla, unité de mesure d'induction magnétique

yT est un symbole, qui signifie :
 yoctotesla, unité de mesure d'induction magnétique
YT :  est également une marque spécialisée dans la fabrication de VTT